Села:
 Панівці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Панівці — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район